Cerone ist der Familienname folgender Personen:

 Jackie Cerone (1914–1996), alias John Philipp Cerone; US-amerikanischer Mobster
 Pietro Cerone (1566–1625), italienischer Musiktheoretiker und Sänger

Siehe auch:
 Cerrone